DFC steht für:
 Danubio Fútbol Club, siehe Danubio FC
 Darlington Football Club, siehe FC Darlington
 Deutscher Fachverband Coaching
 DFC Prag, ehemaliger jüdisch-böhmischer Fußballverein, erster Vizemeister im deutschen Fußball
 Dictionnaire du français contemporain, französisches Wörterbuch
 Distributed Feature Composition
 Dumbarton Football Club, siehe FC Dumbarton
 Dundee Football Club, siehe FC Dundee

DfC steht für:
 Design for Cost, Entwurfsmethode

Dfc steht für:
 kaltgemäßigtes bzw. subarktisches Klima, Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger, siehe Effektive Klimaklassifikation #Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger

Abkürzung